Forces démocratiques unifiées, regroupement de plusieurs partis de la majorité au pouvoir depuis 2002 au Congo-Brazzaville ;
 Forces démocratiques unifiées, coalition de groupes d'opposition au Rwanda ;